Jan Bednarek ist der Name folgender Personen:

* Jan Bednarek (Politiker) (* 1955), polnischer Politiker
 Jan Bednarek (Fußballspieler) (* 1996), polnischer Fußballspieler